Сезон 2022/23 на Първа професионална футболна лига е 99-ият сезон на най-горната българска футболна лига. През този сезон Лудогорец брани своята 11-та титла.

Сезонът започва рекордно рано, на 8 юли, поради Световното първенство, което се провежда през ноември/декември 2022 г. Последният кръг за 2022 година приключва на 5 ноември. Първият кръг през 2023 година се играе между 10 и 13 февруари.

Отбори 
През този сезон отборите се увеличават от 14 до 16. Новите отбори от Втора лига са Септември (София), Хебър (Пазарджик) и Спартак (Варна).

По градове 
 София – 6 отбора;
 Пловдив, Варна – по 2 отбора;
 Разград, Стара Загора, Кърджали, Враца, Благоевград и Пазарджик – по 1 отбор.

По азбучен ред

Първа фаза

Източници 
 Първа лига 2022/23
 новини за Първа лига
 новини за Първа лига

2022
2022
Сезон 2022/23 във футбола